Nürings bezeichnet
 das mittelalterliche Adelsgeschlecht der Grafen von Nürings, siehe Nürings (Adelsgeschlecht)
 die nach diesen benannte Burg bei Königstein i. Ts., siehe Burg Nürings